Лі́стер () — англійське професійне прізвище, яке може стосуватися фарбувальника текстилю, походить від середньоанглійського li(te)ster похідного у свою чергу від середньоанглійського lit(t)en (давньоскандинавське lita) «фарбувати».

 Анна Лістер (; 1791—1840) — англійська землевласниця, альпіністка, мандрівниця та мемуаристка.
 Джозеф Лістер:
 Джозеф Лістер (; 1827—1912) — англійський хірург, професор, засновник антисептики та асептики в хірургії.
  (; 1786—1869) — британський оптик і фізик-аматор, батько хірурга Джозефа Лістера.
  (; 1857—1927) — британський зоолог і збирач рослин.
 Зої Лістер-Джонс (;  1982) — американська акторка, драматургиня, продюсерка та сценаристка.
 Корнелія Лістер (;  1994) — шведська тенісистка, що спеціалізується в основному на парній грі.
  (; 1639—1712) — англійський природознавець і лікар.
 Мойра Лістер (; 1923—2007) — британська акторка.
 Сенді Лістер (;  1961) — британська хокеїстка на траві, олімпійська медалістка (1992).
 Том Лістер (молодший) ( також відомий, як Томмі «Тайні» Лістер, ; 1958—2020) — американський характерний актор і колишній рестлер.

Примітки 

Прізвища від назви ремесла